XXXIII-те летни олимпийски игри ще се проведат през 2024 г. в Париж, Франция. От олимпийската програма отпадат спортовете бейзбол, софтбол и карате за сметка на брейк данс, който ще направи своя дебют.

Кандидатури 
 , Париж от 23 юни 2015 г. .

Източници 

2024